Kaboompics – polski fotograficzny bank zdjęć stockowych. Posiada bazę obrazów na zmodyfikowanej wersji licencji Creative Commons w wielkości około 20 tysięcy, zebranych w ponad 1500 kolekcji. Wyjątkowość Kaboompics opiera się na zaangażowaniu w projekt tylko jednej osoby.

Historia 
Kaboompics powstał w 2014 roku w Lubieniu Kujawskim. Właścicielką oraz twórczynią banku zdjęć jest artystka i fotografka, Karolina Grabowska. W 2017 roku strona www Kaboompics przeszła modernizację, zyskując tym samym nowe funkcjonalności: podział na sesje zdjęciowe, palety kolorów oraz zaawansowaną wyszukiwarkę zdjęć.

Dostępne licencje 
Kaboompics udostępnia obrazy kreatywne na zmodyfikowanej licencji Creative Commons. Fotografie oferowane są do użytku komercyjnego oraz prywatnego. Warunki licencyjne są takie same dla całej biblioteki zdjęć stockowych udostępnionych na stronie.

Przypisy 

Agencje fotograficzne
Fotografia w Polsce
Fotografia cyfrowa